Pelíšek může být:

 malý pelech, místo, kde zaléhají drobní živočichové

příjmení
 Jan Pelíšek (1881–1959) – československý politik Agrární strany
 Jiří Pelíšek – pseudonym Oldřicha Šuleře
 Ludvík Pelíšek (1910–1953) – český hudební skladatel
 Miloslav Pelíšek (1855–1940) – český profesor deskriptivní geometrie na České technické vysoké škole v Brně
 bratři Jan (1888–1942, oběť okupace) a Jiří (* 1896) Pelíškovi – odbojáři, rodáci z Brna-Líšně, kde je po nich pojmenována ulice Bratří Pelíšků

jiné významy
 Pelíšek (koupaliště) – přírodní koupaliště v Prachovských skalách pojmenované podle pověsti po místním stejnojmenném skřítkovi, který byl ochráncem Prachovských skal
 Pelíšek fest – hudební festival v Bystřici pod Pernštejnem

Související články 
 Pelíšky – česká filmová komedie z roku 1999

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení